Виртуальная экономика

 Виртуальная экономика в контексте Российской Федерации — научный термин, под которым понимают ряд широко распространённых неортодоксальных особенностей российской экономики. Сущность её состоит в том, что декларируемые цены, по которым, в числе прочего, рассчитываются макроэкономические показатели, являются завышенными по отношению к реальным ценам, по которым проходят фактические расчёты.
 Виртуальная экономика — вымышленная экономика в развлекательных играх, игровых мирах.
 Виртуальная экономика — игровое моделирование реальной экономики в исследованиях.

Ссылки 

Бабаев, Дмитрий Брониславович. «Об особенностях трактовки содержания термина „Виртуальная экономика“.» Наукоёмкие технологии (2009): 13.